Johann Paulmann ist der Name folgender Personen:

* Johann Ernst Ludwig Paulmann (1760–1830), deutscher Schriftsteller und Domvikar
 Johann Ludwig Paulmann (1728–1807), deutscher Hymnologe, Prediger und Dichter

Siehe auch:
 Johannes Paulmann (* 1960), deutscher Historiker